Чемпіонат Австрії 1967—1968 () — 57-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцять п'ятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1968
Австрія
Австрія